MFT steht für:

 Magnetfeldtherapie
 Master File Table
 Maximum Fix Time (in IT Service Level Agreements (SLA))
 Medizinischer Fakultätentag
 Mentalfeld-Therapie, eine Richtung der Klopfakupressur
 Micro Four Thirds, ein Systemstandard für digitale Kameras
 Mindestfilmbildetemperatur
 Minimum Fuel Track, Abkürzung aus der Luftfahrt
 Mitochondrialer Folattransporter, ein Transportprotein
 Molekularfeldtheorie, Mean field theory
 Movimento Femminista Ticinese, Frauenbefreiungsbewegung
 Multifunktionale Trainingsgeräte
 Multiprogramming with a Fixed number of Tasks, Steuerungsprogrammen des Betriebssystems OS/360
 Muskelfunktionstest
 Myofunktionelle Therapie

MFT